Arrow est un terme anglais qui signifie .

Personnalités 

 Gilbert John Arrow (1873-1948), entomologiste anglais
 Kenneth Arrow (1921-2017), économiste américain. Voir aussi théorème d'impossibilité d'Arrow.

Histoire 

 L'Arrow, un navire non immatriculé au capitaine britannique dont la capture servira de casus belli à la seconde guerre de l'opium.

Toponyme 
 Arrow, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Entreprises 
 Arrow, une marque de vêtements filiale de l'entreprise américano-hollandaise Philips-Van Heusen Corporation ;
 Arrow Dynamics, une compagnie américaine de design et construction de montagnes russes ;
 Arrow Electronics, une entreprise américaine d'électronique.
 , une société anglaise de distribution vidéo, spécialisée dans le cinéma d'horreur et les films culte. 
 Laboratoire Arrow, une entreprise pharmaceutique fondée en 2000 et rachetée en 2014 par le groupe pharmaceutique indien Aurobindo.

Culture 

Le nom Arrow est notamment porté par :
 Green Arrow, un personnage de bandes dessinées DC Comics.
 Arrow, une série télévisée américaine diffusée depuis  sur le personnage ci-dessus.
 The Arrows, un groupe de rock anglo-américain.
  (1949-2010), un musicien britannique.

Industrie 
 Arrow, un missile israélien ;
 Avro CF-105 Arrow, jet biplace intercepteur (avion de chasse) développé dans les années 1960 au Canada, durant la Guerre froide ;
 Pierce-Arrow est une marque automobile  américaine aujourd'hui disparue.
Patronyme anglais